Join Together — третій концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений у березні 1990 року. Записаний був під час туру по США у 1989

Композиції 
 Overture/It's a Boy – 5:26
 1921 – 2:52
 Amazing Journey – 3:07
 Sparks – 4:36
 Eyesight to the Blind (The Hawker) – 2:18
 Christmas – 4:25
 Cousin Kevin – 3:56
 The Acid Queen – 3:44
 Pinball Wizard – 4:21
 Do You Think It's Alright? – 0:23
 Fiddle About – 1:39
 There's a Doctor – 0:21
 Go to the Mirror! – 3:22
 Smash the Mirror – 1:09
 Tommy, Can You Hear Me? – 0:58
 I'm Free – 2:09
 Miracle Cure – 0:25
 Sally Simpson – 4:18
 Sensation – 2:22
 Tommy's Holiday Camp – 0:58
 We're Not Gonna Take It – 8:44
 Eminence Front – 5:53
 Face the Face – 6:15
 Dig – 3:46
 I Can See for Miles – 3:43
 A Little Is Enough – 5:06
 5:15 – 5:48
 Love Reign O'er Me – 6:49
 Trick of the Light – 4:49
 Rough Boys – 4:44
 Join Together – 5:15
 You Better You Bet – 5:40
 Behind Blue Eyes – 3:38
 Won't Get Fooled Again – 9:30

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Join Together  allmusic
 Join Together  last.fm

Альбоми The Who
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми